Театр МОСТ (Московский открытый студенческий театр) — государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы. Современный театр МОСТ был открыт в 2000 году постановлением правительства Москвы по ходатайству Всероссийского театрального общества.

Предыстория 
В предшествующей истории театра можно выделить три периода: театр Московского университета (1756—1958 годы), Студенческий театр МГУ (1958—2000 годы), театр МОСТ (с 2000 года). Студенческий театр Московского Университета по праву считается старейшим театром Москвы. Там, где сегодня находится Исторический музей (на его месте располагалось первое здание Московского университета), 26 января 1756 года театральный коллектив Университета сыграл свой первый спектакль по пьесе французского драматурга М. А. Леграна «Новоприезжие». Это было первое публичное театральное представление в Москве.

История 
Студенческий театр Императорского Московского университета открылся 26 января 1756 года спектаклем «Новоприезжие» по пьесе Ле Грана. Показ был приурочен к первой годовщине Указа об основании Московского университета. Первым художественным руководителем театра стал тогдашний ректор Университета, поэт и драматург М. М. Херасков. Поначалу труппа была исключительно мужской: женские роли исполнялись юными воспитанниками университетских гимназий, но уже в 1757 году решено было пригласить в труппу девушек.

В 1806 году профессиональный театр господина Медокса, сформированный из актёров труппы студенческого театра Московского университета получил статус Имперского Московского театра. На его базе возникли первые русские антрепризы. Из театра Медокса выросли Большой и Малый театры.

В здании Студенческого театра напротив Манежа состоялись дебюты П. C. Мочалова (1817) и М. С. Щепкина (1822).

Советский период 
В 1957—1959 году театр возглавлял Ролан Быков. В это время театральный коллектив Университета был преобразован в Студенческий театр. Первым зрителям был представлен спектакль «Такая любовь».

В Студенческом театре ставили спектакли Сергей Юткевич, Марк Захаров, Иван Соловьев, Роман Виктюк.

Тут начинали свой актёрский путь Алла Демидова, Ия Саввина, Галина Стаханова, Ефим Шифрин, Алексей Кортнев, Ирина Богушевская, Валдис Пельш, Максим Галкин. Заведовал литературной частью Георгий Полонский.

С 1954 по 1969 годы в новом здании МГУ работала театральная студия «Ленинские горы», в которой спектакли ставили Николай Петров («Они знали Маяковского», 1955 год; «Доктор философии», 1956 год), Леонид Варпаховский («Смерть коммивояжера», 1960 год), Петр Васильев («Клоп», 1964 год), Петр Фоменко («Вечер Михаила Светлова», 1968 год; «Татьянин день, или Руси есть веселие пити», 1969 год). Студия была закрыта парткомом МГУ по указанию МГК КПСС.

Почти одновременно была закрыта существовавшая с 1958 года театр-студия «Наш дом», которой руководили Алик Аксельрод, Илья Рутберг и Марк Розовский. В этой студии начинали свой творческий путь Геннадий Хазанов, Семён Фарада, Михаил Филиппов, Александр Филиппенко. Автором музыки для спектаклей (а с августа 1964 по 1969 год музыкальным руководителем студии) был начинающий тогда композитор Максим Дунаевский. Театральным художником выступал Михаил Ушац. 

С 1983 года Студенческим театром МГУ руководит Заслуженный деятель искусств РФ Евгений Славутин.

Театр неоднократно принимал участие в театральных фестивалях Европы и Америки.

Театр МОСТ 

9 декабря 1999 года в Главном здании МГУ состоялась торжественная церемония открытия Московского Открытого Студенческого Театра «МОСТ». Сформированный на базе Студенческого театра МГУ новый театр получил статус государственного.

В 2010 году театр переехал в собственные помещения со сценой на Большой Садовой улице, д. 6.

Театр МОСТ во главе с бессменным художественным руководителем заслуженным деятелем искусств РФ Евгением Славутиным — это театр молодёжный, и всё в нём подчинено авторскому взгляду молодых актёров на человеческие ценности.

В афише театра МОСТ постановки разных жанров — от комедии-буфф до психологической драмы. Театр МОСТ больше чем театр. Это новое культурное пространство в самом творческом районе Москвы — на Патриарших прудах. Здесь собираются молодые поэты, писатели, дизайнеры и музыканты. МОСТ активно участвует в театральных фестивалях, номинируется на премии и выпускает заметные за пределами страны спектакли.

3 декабря 2018 года спектакль театра «Поминальная молитва» был награждён премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».

В конце 2019 года открыта новая сцена на Новинском бульваре, д. 22.

В 2022 году, в соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы №215/ОД от 29 марта 2022 года «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный академический театр имени Моссовета», Театр МОСТ присоединен к Театру Моссовета.

Уже более тридцати лет театр возглавляет Евгений Славутин.

Спектакли 
Основные спектакли театра по годам:

2007
 «Счастливый неудачник» (для детей и подростков, по одноимённой повести Вадима Шефнера, реж. Е. Славутин);
2008
 «Сирано» (по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» в авторском переводе Е. Славутина, реж. Е. Славутин, Г. Долмазян);
2010
 «Аттракцион» (по роману Михаила Шишкина «Взятие Измаила», реж. Г. Долмазян, снят с репертуара);
 «Книга Судеб» (по произведениям Татьяны Толстой и Веры Инбер, реж. Е. Славутин);
 Кабаре «Сны на Патриарших» (реж. Е. Славутин, Г. Долмазян);
2011
 «Есть ли жизнь на Марсе?» (по произведениям Владимира Войновича и Кира Булычёва, реж. Е. Славутин);
 «Как важно быть серьёзным» (по одноимённой комедии Оскара Уайльда, реж. Г. Долмазян);
2012
 «Непобедимая армада» (по мотивам комедии Лопе де Вега «Изобретательная влюблённая» в авторской версии Виктора Коркии, реж. Е. Славутин);
 2013
 «Тобио: мастер кукол» (для детей, по сценарию Фамиля Велиева, реж. Г. Долмазян);
 «Дорогой Бог!» (для детей, по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама», реж. Е. Славутин);
 2014
 «Маленький лорд Фаунтлерой» (для детей, по одноимённому роману Фрэнсис Бёрнетт, реж. Е. Славутин);
 «Конфеты» (по произведениям Саши Денисовой, реж. Г. Долмазян, снят с репертуара);
 2015
 «Чехов» (по мотивам пьес А. П. Чехова «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый сад», реж. Г. Долмазян);
 «Тимур и его команда» (по одноимённой повести Аркадия Гайдара, реж. Г. Долмазян, М. Самсонова);
 2016
 «Каприз Паганини» (по повести Валерия Алексеева «Удача по скирпке», реж. Е. Славутин, снят с репертуара);
 2017
 «Поминальная молитва» (по одноимённой пьесе Григория Горина по мотивам произведений Шолом-Алейхема, реж. Г. Долмазян);
 «Три Ивана» (для детей, по мотивам стихотворной сказки Андрея Усачёва «Иван — коровий сын», реж. Е. Славутин).
 2018
 «Вальпургиева ночь» (по трагедии Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», реж. Е. Славутин).
 2019
 «Уроки любви» (по одноимённой пьесе Виктора Коркия и Александра Лаврина, реж. Е. Славутин);
 «Андерсен» (для детей, по мотивам сказок Андерсена «Снежная королева» и «Принцесса на горошине», реж. М. Самсонова).
 2020
 «Минька и Лёлька» (для детей, по автобиографическим рассказам Михаила Зощенко, реж. Е. Славутин).
 2021
 «Русская народная почта» (по одноимённой пьесе Олега Богаева, реж. Г. Долмазян);
 «Достоевская. Сны Анны» (по воспоминаниям А. Г. Достоевской, автор инсценировки М. Денёва, реж. Г. Долмазян).

Проект «Волшебный МОСТик» 
Детские утренние одноактные спектакли в жанре домашнего театра (с 2019 года — на новой сцене на Новинском бульваре):
 2015 — «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (по одноимённой сказочной повести Сельмы Лагерлёф, реж. М. Самсонова);
 2015 — «Остров сокровищ» (по одноимённому роману Р. Л. Стивенсона, реж. М. Самсонова);
 2016 — «Питер Пэн» (по сказочной повести Дж. М. Барри «Питер и Венди», реж. М. Самсонова);
 2021 — «Кот в сапогах» (по одноимённой сказке Шарля Перро, реж. М. Самсонова)

«МОСТ-ПРОЕКТ» 
Документально-игровые спектакли:
 2017 — «4 Любы. Оттепель» (реж. Г. Долмазян);
 2018 — «Русский авангард. Эпоха в лицах» (реж. Г. Долмазян).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт театра МОСТ
 Театр МОСТ на сайте «Ваш досуг»

Театры, основанные в 1756 году
Драматические театры Москвы
Студенческие театры Москвы